

Cinema 
 Whip It – film del 2009 diretto da Drew Barrymore

Musica 
 Whip It – singolo dei Devo del 1980
 Whip It – brano di Nicki Minaj del 2012
 Whip It! – singolo di LunchMoney Lewis del 2015